Le Crêt steht für:
 die ehemalige Gemeinde Le Crêt im Kanton Freiburg, Schweiz
 eine Ortschaft in der Gemeinde Chéserex im Kanton Waadt, Schweiz
 eine Ortschaft in der Gemeinde La Sagne im Kanton Neuenburg, Schweiz
 eine Ortschaft in der Gemeinde Échallon im Département Ain, Frankreich
 eine Ortschaft in der Gemeinde Montriond im Département Haute-Savoie, Frankreich
 eine Ortschaft in der Gemeinde Mûres im Département Haute-Savoie, Frankreich
 eine Ortschaft in der Gemeinde Seytroux im Département Haute-Savoie, Frankreich